Tore Ökvist, švedski hokejist, * 30. september 1957, Malmberget, Švedska.

Ökvist je v švedski ligi igral večino kariere za klub IF Björklöven, skupno trinajst sezon, eno sezono pa tudi za Luleå HF. Skupno je v prvi švedski ligi dosegel 212 golov, v sezoni 1985/86 je bil tudi prvi strelec lige.

V klubu IF Björklöven so upokojili njegov dres s številko 27.

Pregled kariere

|-
| IF Björklöven
| Švedska 2. liga
| 74/75
|
| 14
| 10
| 0
| 10
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Björklöven
| Švedska 2. liga
| 75/76
|
| 24
| 25
| 9
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 76
|
| 3
| 1
| 1
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 76/77
|
| 32
| 14
| 7
| 21
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 77
|
| 7
| 5
| 1
| '''6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Björklöven
| Švedska 2. liga
| 77/78
|
| 21
| 20
| 10
| 30
|
| 23
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 78/79
|
| 32
| 15
| 8
| 23
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 79/80
|
| 35
| 22
| 14
| 36
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 80/81
|
| 30
| 23
| 14
| 37
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 81/82
|
| 22
| 11
| 10
| 21
|
| 40
|
| 7
| 4
| 0
| 4
|
| 6
|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 82/83
|
| 34
| 21
| 15
| 36
|
| 22
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 83/84
|
| 34
| 17
| 17
| 34
|
| 28
|
| 3
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 84/85
|
| 35
| 25
| 23
| 48
|
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 85/86
|
| 36
| 30
| 13
| 43
|
| 56
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 86/87
|
| 29
| 12
| 16
| 28
|
| 26
|
| 2
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 87/88
|
| 29
| 15
| 13
| 28
|
| 57
|
| 6
| 3
| 1
| 4
|
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 417
| bgcolor="#7FFF00" | 266
| bgcolor="#7FFF00" | 171
| bgcolor="#7FFF00" | 437
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 408
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 19
| bgcolor="#7FFF00" | 8
| bgcolor="#7FFF00" | 3
| bgcolor="#7FFF00" | 11
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 6
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski napadalci
Hokejisti IF Björklöven
Hokejisti Luleå HF
Hokejisti z upokojenimi številkami